Buvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Buvattnet (Forshälla socken, Bohuslän), sjö i Uddevalla kommun,  (32,2 ha)
Buvattnet (Herrestads socken, Bohuslän), sjö i Uddevalla kommun, 
Buvattnet (Hjärtums socken, Bohuslän), sjö i Lilla Edets kommun, 
Buvattnet (Skredsviks socken, Bohuslän), sjö i öster om Hogstorp i Uddevalla kommun,  (27,2 ha)
Buvattnet, Dalsland, sjö i Säffle kommun och Åmåls kommun,  (1,55 km²)
Västra Buvattnet (Glava socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (1,3 ha)
Västra Buvattnet (Köla socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (84,4 ha)
Östra Buvattnet, sjö i Eda kommun,  (1,2 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn